Elisa Cosetti (2002) – tuffatrice italiana
 Gianni Cosetti (1932-2001) – imprenditore e cuoco italiano